André Vandewyer est un footballeur  et entraîneur belge né le  à Tirlemont (Belgique) et mort le .

Biographie 
Il a été le gardien de but de l'équipe légendaire de l'Union Saint-Gilloise : la fameuse Union 60 est demeurée invaincue en Division 1 durant 60 matches, avec trois titres consécutifs à la clé, entre le  (Union-Lierse SK, 2-2) et le  (Daring Bruxelles-Union 2-0). 

Il a fait également carrière en équipe de Belgique, jouant cinq fois, de 1933 à 1934, dont un match de Coupe du monde en Italie.

Après-guerre, il a été l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Il a été aussi le sélectionneur de l'équipe de Belgique succédant à Dugall Livingstone, de janvier 1955 à juin 1957.

Palmarès 
 International belge de 1933 à 1934 (5 sélections)
 Première sélection : , Belgique-Danemark 2-2 (amical)
 Participation à la Coupe du monde 1934 en Italie (3 matchs)
 Présélection à la Coupe du monde 1938 en France 
 Champion de Belgique en 1933, 1934 et 1935 avec la Royale Union Saint-Gilloise
 185 matchs en Division 1

Références

Liens externes 
 

Footballeur international belge
Entraîneur belge de football
Gardien de but au football
Joueur de la Royale Union saint-gilloise
Sélectionneur de l'équipe de Belgique de football
Entraîneur de la Royale Union saint-gilloise
Naissance en juin 1909
Naissance à Tirlemont
Décès en octobre 1992
Décès à 83 ans